maszynka – element budowy instrumentów strunowych
 maszynka do golenia
 maszynka do mięsa
 maszynka sterowa – maszyna odpowiedzialna za wychylanie steru na statku